Туніська професійна ліга 1 2008—2009 — 54-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 5 серпня  року по 13 травня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2009 у футболі
2008 у футболі